Desa Pesalakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pesalakan (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 109,73), Jawa Tengah, 
 Desa Pesalakan (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 109,78), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar